Кубок Сезону УРСР (аналог Суперкубку УРСР з футболу) — турнір із одного матчу, який офіційно розігрувався у 1936 та 1937 роках за участі переможців весняної та осінньої першостей УРСР.

Окрім того, за наслідками розіграшів Першостей «Динаміади» України 1932 та 1935 років, переможці цих турнірів були також нагороджені додатковими Кубками (команди отримували один кришталевий Кубок, як переможці першості, а другий — за виграну після завершення основного розіграшу гру-закриття сезону).

Таким чином, усі чотири розіграші призу 1932, 1935, 1936 та 1937 років мають повне право вважатися Кубками Сезону — аналогами сучасного Суперкубку України.

Історична довідка 

У 1936—37 роках в Україні були організовані по два чемпіонати з футболу, весняний та осінній. У весняних першостях (що мали саме таку назву) брали участь найсильніші клуби республіки, котрі змагалися за олімпійською схемою. В осінніх першостях, які відбувались у рамках колової моделі за ліговим принципом, змагалися клубні команди нижчого рангу. Потім весняний та осінній чемпіони символічно визначали «абсолютно найкращого» в республіці у грі за Кубок Сезону, що в якійсь мірі був попередником нинішнього національного Суперкубка.

Турніри

1932 рік 
 Дві команди (25 червня 1932 р.)
 Офіційна назва: Гра — закриття сезону
 Специфіка: На змаганні провідних клубних команд України, яке завершилось у Харкові, перемогу здобули футболісти місцевого «Динамо». Як зазначала тогочасна преса, "сьогодні дві найкращі команди України — харківські та київські «динамівці» — зустрінуться в грі-закритті сезону."
 Фінал
 Харків
 25 червня 1932 р. «Динамо» Харків — «Динамо» Київ — 1:0

1935 рік 
 Дві команди (25 жовтня 1935 р.)
 Офіційна назва: 
 Специфіка: У 1935 році відбулось два клубних розіграші, за очковою системою та за олімпійською. Згідно газетних публікацій, "по сути, в этом году и в 1932-м состоялось по два турнира, которые были тесно переплетены между собой. Возможно, стоит это оформить в виде решения УСФК." І таке рішення невдовзі було прийнято: "оба соревнования выиграли футболисты киевского «Динамо». Несколько дней назад УСФК вручил им две хрустальные награды." До цього варто додати, що вручення двох нагород відбулося так само, як і в 1932 році (фактично за наслідками гри-закриття сезону).
 Фінал
 Київ
 25 жовтня 1935 р. «Динамо» Київ — «Динамо» Дніпропетровськ — 3:1

1936 рік 
 Дві команди (30 жовтня 1936 р.)
 Офіційна назва: Кубок сезону 1936 року в УСРР
 Специфіка: гра між весняним та осіннім чемпіонами України фактично закрила сезон у республіці, водночас символічно визначивши найкращу клубну команду; перевага киян над краматорцями була настільки велика, що більшість донбаських газет описала матч як товариський.
 Фінал
 Краматорськ
 30 жовтня 1936 р. «Авангард» Краматорськ — «Динамо» Київ — 2:9 (0:6)

1937 рік 
 Дві команди (14 серпня 1938 р.).
 Офіційна назва: Кубок сезону 1937 року в УРСР.
 Специфіка: останній розіграш «доісторичної» Суперчаші, проведений із більш, ніж піврічною затримкою, завершився вже не настільки впевненою перемогою столичних футболістів; «Динамо» знов отримало кришталевий приз, місце перебування котрого нині невідоме.
 Фінал
 Дніпропетровськ
 14 серпня 1938 р. «Спартак» Дніпропетровськ — «Динамо» Київ — 0:2 (0:1)

Володарі та фіналісти Кубку Сезону

Протоколи фіналів

«Авангард» (Краматорськ) — «Динамо» (Київ) — 2:9 (0:6) 
 30 жовтня 1936 року (п'ятниця). Краматорськ. Стадіон «Авангард». 3000 глядачів.
 Суддя Романенко (Харків).
 «Авангард», Краматорськ: Чвалун, Салтосецький, Чингін, Проскурін, Татаренко /к/, Коростильов, Осипов, Поповський, Башкарьов, Сологуб, Навроцький. Тренер Миронов.
 «Динамо», Київ: Ідзковський, Правовєров, Клименко, Кузьменко І., Ліфшиць, Путистін, Гончаренко, Шиловський, Шегоцький /к/, Комаров, Махиня. Тренер Товаровський.
 Голи: Башкарьов (60), Сологуб (70) — Шиловський (5), Шегоцький (7, 9), Махиня (42, 48), Комаров (43, 45), Гончаренко (64), Чингін (88, автогол).

«Спартак» (Дніпропетровськ) — «Динамо» (Київ) — 0:2 (0:1) 
 14 серпня 1938 року (неділя). Дніпропетровськ. Стадіон «Динамо». 10000 глядачів.
 Суддя Романенко (Харків).
 «Спартак», Дніпропетровськ: Леонтьєв, Родос, Гоцелюк, Садовський А., Блащук, Башкиров /к/, Ковальов, Кунцевич, Майзель, Коломійцев, Вагонов. Тренер Камінський.
 «Динамо», Київ: Трусевич, Махиня, Клименко, Кузьменко І., Ліфшиць, Гребер, Гончаренко, Шиловський, Шегоцький /к/, Комаров, Коротких. Тренер Фомін Вол.
 Голи: Гончаренко (12), Шиловський (89).

Питання статусу 
У вересні 1969 року Пленум Федерації футболу України розглянув питання систематизації республіканських клубних турнірів першої половини ХХ століття. Було ухвалене рішення визнати 15 таких турнірів чемпіонатами УРСР: 6 розіграшів республіканської першості «Динамо», 8 сезонів Кубка України та весняну першість 1941 року. У відповідній Постанові ФФУ зазначено, що всі інші змагання за участі провідних клубних команд республіки слід вважати товариськими (це не стосується чемпіонатів і Кубків УРСР, у яких брали участь клуби нижчих дивізіонів чемпіонату СРСР). Кубка сезону в переліку офіційних турнірів немає.

Див. також 
 Суперкубок України з футболу
 Альтернативний Суперкубок України з футболу
 Суперкубок СРСР з футболу
 Кубок Радянської України з футболу
 Динаміада УСРР з футболу
 Чемпіонат Радянської України з футболу
 Чемпіонат УРСР з футболу
 Кубок УРСР з футболу
 Всеукраїнська Чаша
 Мистецтво ЗУЗ

Примітки

Джерела 
 «Техническая газета» (Краматорськ) за 03.11.1936, № 23, с. 4
 Газета «Червоний вагонець» (Дніпропетровськ) за 22.08.1938, № 113, с. 4
 Газета «Український футбол» за 05.09.2017, № 67-68, с. 8
 Газета «Український футбол» за 12.09.2017, № 69-70, с. 5
 Суперкубок України 2018. Офіційна програма Української Прем'єр-Ліги. — К.: «Аванпост», 2018. — с. 24—25

Посилання 
 Інформація про Суперкубок УРСР на сайті «Мислене древо» 
 Інформація про Суперкубок Радянської України у фондах Центрального державного електронного архіву України 

Суперкубки України
Футбольні змагання в УРСР